Allopatiria ocellifera är en sjöstjärneart som först beskrevs av Gray 1847.  Allopatiria ocellifera ingår i släktet Allopatiria och familjen Asterinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
ocellifera